Украина на зимних Паралимпийских играх 2006 в Турине, Италия представлена 12 спортсменами в 2 видах спорта: биатлоне и лыжной гонке.

Состав национальной команды 

 Батенкова-Бауман Юлия Викторовна — Мастер спорта Украины международного класса по лыжным гонкам и биатлону
 Лукьяненко Виталий Владимирович — Заслуженный мастер спорта Украины по лыжным гонкам
 Костюк Юрий Ильич — Заслуженный мастер спорта Украины по лыжным биатлону
 Мунц Олег Владимирович — Заслуженный мастер спорта Украины по лыжным гонкам
 Павленко Людмила Владимировна - Мастер спорта Украины международного класса по лыжным гонкам
 Трифонова Светлана Николаевна — Заслуженный мастер спорта Украины по лыжным гонкам
 Смирнова Татьяна
 Хижняк Сергей Петрович — Мастер спорта Украины международного класса по лыжным гонкам
 Морозов Владислав
 Васютинский Александр
 Кириченко Ирина
 Юрковская Елена Юрьевна — Заслуженный мастер спорта Украины по лыжным гонкам

Медали

См. также 

 Украина на зимних Олимпийских играх 2006

Внешние ссылки 

 Українські медалісти

Украина на зимних Паралимпийских играх
Страны на зимних Паралимпийских играх 2006 года